Brantôme – comune della Dordogna (Francia)
Brantôme (Pierre de Bourdeille, 1540-1614) – storico e biografo francese
Brantôme – purosangue inglese, tra i migliori cavalli francesi di sempre